Kiefer steht für:

 Kiefer (Anatomie), dem Kauen dienende Knochen der Wirbeltiere
 Kiefer (Insekt), Teile der Mundwerkzeuge von Insekten
 Kiefer (Familienname) – siehe dort zu Namensträgern
 Werk Kiefer, ehemalige Munitionsfabrik im Harz

Botanik:
 Kieferngewächse (Pinaceae), eine Familie der Pflanzen
 Kiefern oder Föhren (Pinus), eine Gattung der Nadelholzgewächse mit zirka 115 Arten
 Waldkiefer (Pinus sylvestris), Gemeine Kiefer, Rotföhre, eine Art der Kiefern
 Schwarzkiefer (Pinus nigra), vorherrschende Kiefernart in Südostösterreich

Siehe auch:
 Kieffer